Coelurosauria este o cladă care conține toți dinozaurii teropod mai apropiați de păsări decât de carnosauri. Conține compsognathide, tiranosauri, ornithomimosauri și maniraptorani; Maniraptora include păsări, singurul grup dinozaur viu în ziua de azi.

Majoritatea dinozaurilor cu pene descoperiți până acum au fost coeluroasaurii. Paleontologul canadian Philip J. Currie consideră că este probabil ca toți coeluroasaurii aveau pene. În trecut, Coelurosauria era folosită pentru a se referi la toate micile teropode, dar această clasificare a fost desființată.

Anatomie

Toți coeluroasaurii au fost bipezi, iar cei mai mulți au fost carnivori, deși multe grupuri au prezentat o dietă mai variată, inclusiv una insectivoră (Alvarezsauridae), omnivoră (Oviraptoridae și Troodontidae) și erbivoră (Therizinosauridae). Grupul include unii dintre cei mai mari dinozauri carnivori descoperiți  (Tyrannosaurus) și cei mai mici (Microraptor, Parvicursor). Printre caracteristicile care disting coeluroasaurii se numără:

 un sacrum (os situat în partea inferioară a coloanei vertebrale) mai lung decât la ​​alți dinozauri.
 o coadă rigidă spre vârf.
 un cubitus înclinat (osul antebratului).
 o tibie (osul inferior al piciorului) care este mai lungă decât femurul (osul coapsei)

Tegument

Dovezile fosile arată că pielea chiar și a celor mai primitivi coelurosauri a fost acoperită în principal de pene. Urme fosile de pene, deși rare, au fost găsite la majoritatea membrilor coelurosaurieni majori. Majoritatea coelurosaurilor au menținut, de asemenea, solzii și plăcile-scut pe unele porțiuni ale corpului lor, în special pe partea inferioară a picioarelor, deși se știe că unele specii coelurosauriene primitive au avut solzi și pe porțiunile superioare ale picioarelor și pe porțiuni ale cozii. Acestea includ tiranosauroizi, Juravenator și Scansoriopteryx. Fosile a cel puțin unora dintre aceste animale (Scansoriopteryx și posibil Juravenator) păstrează pene și în altă parte a corpului.

Clasificare 
Următorul arbore genealogic ilustrează o sinteză a relațiilor marilor grupuri coelurosauriene bazate pe diverse studii efectuate în anii 2010.

Note

Legături externe

 Paleobiology Database: Coelurosauria

Coelurosauria